Мария Орлеанская:

 Мария Орлеанская — французская принцесса из Орлеанского дома, жена Вальдемара, принца Дании.
 Мария Орлеанская — французская принцесса из Орлеанского дома, вторая дочь короля Франции Луи Филиппа I